Драфт НХЛ 2001 года прошел в городке Санрайз, штат Флорида 23-24 июня. Клубы лиги закрепили за собой права на 289 молодых хоккеистов. Из этого числа было выбрано 106 канадцев, 41 американец, 38 россиян, 31 чех, 23 финна, 17 шведов, 15 словаков, 7 немцев, 6 игроков из Швейцарии, 2 из Австрии и по одному из Латвии, Словении, Франции и Казахстана.

Первым номером стал российский нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук — он был выбран клубом «Атланта Трэшерз» и стал первым в истории российского хоккея игроком, выбранным под общим 1-м номером на драфте НХЛ.

В первом раунде было выбрано 5 представителей бывших союзных республик (все пятеро - россияне). Под общим 3-м номером «Тампа-Бэй Лайтнинг» взял нападающего омского Авангарда Александра Свитова, под 5-м номером «Анахайм Майти Дакс» выбрал нападающего «Авангарда» Станислава Чистова, 15-м «Каролина Харрикейнз» взяла защитника  ХК «Спартак» Игоря Князева и 25-м в «Монреаль Канадиенс» ушёл омский нападающий Александр Пережогин.

Рейтинг проспектов 
Финальный рейтинг проспектов, предоставленный Центральным скаутским бюро.

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4 

 1. 23 июня 2001 года «Сент-Луис Блюз» обменял вратаря Романа Турека и выбор в четвёртом раунде драфта 2001 года в «Калгари Флэймз» на вратаря Фреда Брэтуэйта, двух нападающих — Даниэля Ткачука и Сергея Варламова, а также выбор в девятом раунде этого же драфта (270-й общий).

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Раунд 8

Раунд 9 

 1. 23 июня 2001 года «Сент-Луис Блюз» обменял вратаря Романа Турека и выбор в четвёртом раунде драфта 2001 года (124-й общий) в «Калгари Флэймз» на вратаря Фреда Брэтуэйта, двух нападающих — Даниэля Ткачука и Сергея Варламова, а также выбор в девятом раунде этого же драфта.

Примечания

Ссылки 

Драфты НХЛ
НХЛ в 2001
2001
23